Lodrino (Italië), gemeente in Italië
 Lodrino (Zwitserland), gemeente in Zwitserland